Anders Jönsson är ett vanligt förekommande namn, se:

Anders Jönsson (skulptör) 1883-1965
Anders Jönsson i Bredgården, politiker 1816-1890
Anders Jönsson i Yngsjö, politiker född 1852 
Anders Gustaf Jönsson, politiker född 1831 
Anders Jönsson (industriman), född 1874 uppfinnare och företagare
Anders Jönsson (Långarydssläkten) (1662-1716), stamfader till Långarydssläkten
Anders Jönsson (musiker)
Anders Jönsson (borgmästare), borgmästare i Skänninge